Peter Straub ist der Name folgender Personen:

*Peter Straub (Unternehmer) (1850–1913), deutsch-amerikanischer Brauereiunternehmer
Peter Straub (Politiker) (* 1939), deutscher Politiker (CDU)
Peter Straub (Schriftsteller) (1943–2022), US-amerikanischer Schriftsteller
Peter Straub (Musiker) (~1944–2009), österreichischer Musiker und Hochschullehrer